

Em Portugal 
 Capela de Nossa Senhora da Lapa (Bico), Paredes de Coura, distrito de Viana do Castelo
 Capela de Nossa Senhora da Lapa (Condeixa-a-Nova) ou Capela da Lapinha, Condeixa-a-Nova, distrito de Coimbra
 Capela de Nossa Senhora da Lapa (Póvoa de Varzim), Póvoa de Varzim, distrito do Porto
 Capela de Nossa Senhora da Lapa (Quintela), Sernancelhe, distrito de Viseu
 Capela de Nossa Senhora da Lapa (Rio Tinto), Rio Tinto, distrito do Porto
 Capela de Nossa Senhora da Lapa (Sardoal), Sardoal, distrito de Santarém
 Capela de Nossa Senhora da Lapa (Alegrete), Alegrete, distrito de Portalegre

Desambiguação